Casiano puede referirse a:

Lugares 
 Cassian (Wisconsin)

Personas 
 Casiano de Imola (siglo IV-363), mártir cristiano
 Casiano de Autun (fallecido en 350), obispo cristiano de Autun
 Juan Casiano el asceta (360–435), santo cristiano francés y autor
 Marcelo el Centurión, mártir de Tánger, a veces llamado Casiano
 Casiano Sakowicz (1578-1647), activista ortodoxo y, más tarde, teólogo, escritor y polemista católico
 Casiano de Tánger (siglo III-298), santo cristiano
 Cassian Elwes (nacido en 1959), productor de cine británico
 Ed Cassian (1867-1918), exjugador de Grandes Ligas
 George Cassian, (1932-1979) diseñador de yates canadiense
 Nina Cassian (1924-2014), escritora rumana
 Brigant Cassian (1889-1957), sacerdote y trabajador de la educación en Hong Kong
 Cassiano, cantautor brasileño
 Casiano de Nantes, religioso francés
 Casiano Baso, llamado Scolastico, agrónomo griego antiguo
 Cassiano Beligatti, un religioso italiano
 Cassiano dal Pozzo, viajero italiano y coleccionista de arte
 Cassiano Dias Moreira, futbolista brasileño
 Cassiano Ricardo, poeta, periodista y ensayista brasileño
 Casiano Céspedes, futbolista paraguayo
 Casiano Chavarría, futbolista boliviano
 Kassian Lauterer, abad austriaco

En ficción 
 Casiano Andor, un personaje de la película de la franquicia de Star Wars  Rogue One 
 Casiano, un personaje de la serie de Sarah J. Maas "Una corte de rosas y espinas"

Otros usos 
 Casiano (etapa), una  nombre geocronológico en estratigrafía italiana
 Escuela sabina, conocida como Casianos
 Un petrolero de 1942 TRB propiedad de Panamá y llamado  SS  Casiano Sailor  de 1956 a 1960